Smash (álbum de The Offspring), lançado em 1994
Smash (álbum de Martin Solveig), lançado em 2011
Smash (série de televisão), transmitida pela NBC
Smash!!, banda russa
Smash Mouth, banda norte-americana
Smash Hits, compilação da banda The Jimi Hendrix Experience
"Smash It Up", canção da banda The Damned

Ver também

Desambiguações de música